Under My Skin bezeichnet:

 Under My Skin, Album von Avril Lavigne (2004)
 Under My Skin (Lied), Lied von Sarah Connor
 Under My Skin (Aerosmith), Lied von Aerosmith aus dem Album Just Push Play
 Under My Skin (1950), US-amerikanischer Film von Jean Negulesco
 Under My Skin (1995), kanadischer Film von Milan Cheylov
 Under My Skin (2006/I), US-amerikanischer Kurzfilm von Vito Lapiccola
 Under My Skin (2006/II), US-amerikanischer Kurzfilm von Stanley Ray

Siehe auch:
 I’ve Got You Under My Skin, Jazz-Titel von Cole Porter (1936)